

Musica 
 Purple – album degli Stone Temple Pilots del 1994
 Purple – singolo di Skin del 2006
 Purple – album dei Baroness del 2015
 Purple – EP delle Mamamoo del 2017
 Purple Records – etichetta discografica britannica
 Purple Disco Machine – DJ tedesco

Persone 
 Adam Purple – attivista statunitense
 Norman H. Purple – avvocato, magistrato e politico statunitense

Varie 
 Purple – rivista di moda francese